Die Saison 1998/99 der 1. Eishockey-Liga war die erste und zugleich letzte Spielzeit der Liga als dritthöchste Eishockeyspielklasse unter der DEL und der Bundesliga. Nach der Spielzeit wurde die 1. Liga durch die Wiedereinführung der Oberliga als dritte Spielklasse abgelöst.

Bereits vor der Saison zog sich der ESC Salzgitter aus der Liga zurück, sodass schließlich im Süden zehn und im Norden 12 Teams starteten. Meister wurde der REV Bremerhaven, den Aufstieg in die 2. Bundesliga schafften allerdings der SC Bietigheim-Bissingen und der EC Wilhelmshaven. Die frei gewordenen Plätze wurden von den Zweitliga-Absteigern TSV Erding und Crocodiles Hamburg eingenommen. In die Regionalliga  absteigen mussten der EV Landsberg und Eintracht Braunschweig.

Voraussetzungen

Teilnehmer

Modus 
Zunächst wurde eine Vorrunde in Form einer Doppelrunde ausgespielt, sodass jeder Verein jeweils zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele gegen die übrigen Mannschaften seiner Gruppe bestritt. Anschließend nahmen die Vereine auf den Plätzen 1 bis 4 der beiden Gruppen an der Qualifikationsrunde zur 2. Bundesliga mit der Hälfte der Mannschaften der Bundesliga teil. Die Mannschaften auf Platz 5 bis 12 der Gruppe Süd spielten mit den Teilnehmern aus der 2. Liga Süd die Qualifikation zur Oberliga 1999/00 aus.

Zudem spielten die beiden Erstplatzierten der Vorrunde Nord und Süd den Meister der 1. Liga aus.

Vorrunde

1. Liga Nord 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, SOS = Siege nach Penaltyschießen, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Dif. = Tordifferenz
Erläuterungen:       = Qualifikationsrunde zur 2. Bundesliga,       = Qualifikationsrunde zur Oberliga.

1. Liga Süd 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, SOS = Siege nach Penaltyschießen, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Dif. = Tordifferenz
Erläuterungen:       = Qualifikationsrunde zur 2. Bundesliga,       = Qualifikationsrunde zur Oberliga.

Finale

Kader des 1. Liga-Meisters

Qualifikationsrunde 
→ Für die Qualifikation zur 2. Bundesliga siehe Eishockey-Bundesliga 1998/99#Qualifikationsrunde

1. Liga Nord 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, SOS = Siege nach Penaltyschießen, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Dif. = Tordifferenz
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr Oberliga,       = Rückzug.

1. Liga Süd

Gruppe 1 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, SOS = Siege nach Penaltyschießen, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Dif. = Tordifferenz
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr Oberliga,       = im nächsten Jahr Regionalliga.

Gruppe 2 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, SOS = Siege nach Penaltyschießen, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Dif. = Tordifferenz
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr Oberliga,       = im nächsten Jahr Regionalliga.

Weblinks 
 

Saison der Eishockey-Oberliga
Eishockeysaison 1998/99